«Чрезмерное насилие» () — американский кинофильм режиссёра Джона Хесса.

Сюжет 
Крупный босс наркомафии Сэл Ди Марко взят полицейскими во время передачи товара. Но ему вот уже в который раз удаётся выйти сухим из воды. «Освободить из-под стражи, поскольку по отношению к нему было применено чрезмерное насилие» — говорится в решении суда. Однако эта фраза не мешает Сэлу применять чудовищную жестокость как к своим подчинённым, так и к своим обидчикам полицейским. Когда на его пути оказывается полицейский Терри МакКен, он не считает его серьёзной помехой. А зря.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы США 1993 года
Фильмы на английском языке